Nelson hace referencia a varios artículos:

Arte 
 Columna de Nelson, monumento en Trafalgar Square, Londres;

Cine y televisión 
 Nelson Muntz, personaje de Los Simpsons.

Deporte 
 Full Nelson, tipo de lucha y forcejeo;
 Nelson Suburbs, equipo de fútbol neozelandés.

Hidrografía 
 Río Nelson, curso de agua de Canadá.

Localidades 
 Nelson (Santa Fe), Argentina;
 Nelson (Nueva Zelanda);

En Estados Unidos
 Nelson (Carolina del Norte)
 Nelson (Georgia)
 Nelson (Illinois)
 Nelson (Minnesota)
 Nelson (Nebraska)
 Nelson (Nueva York)
 Nelson (Wisconsin)

En Reino Unido
 Nelson (Gales)
 Nelson (Lancashire), Inglaterra;

 Medicina 
 Síndrome de Nelson, trastorno endocrino;

 Música 
 Nelson (banda), banda de música estadounidense.

 Personas 
 Nelson (nombre)Nelson Bustamante, presentador de televisión venezolano
 Nelson Mandela, activista y presidente de Sudáfrica
Nelson Martínez, político venezolano
 Nelson Piquet, piloto de automovilismo brasileño
 Nelson Polanía Polilla, humorista y actor colombiano, reconocido por ser parte del elenco del programa de comedia Sábados felices desde 1996
 Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
 David Nelson (1740-1784), botánico inglés
 Horatio Nelson, almirante inglés
 Rob Nelson, biólogo y documentalista estadounidense
 Roy Nelson, peleador de artes marciales mixtas
 Jesy Nelson''', componente de la banda británica Little 
 Nelson Winslow, víctima de los crímenes de Wineville